Bernard (Baruch) Henner (1843–1926) – fotograf działający w Przemyślu, ojciec Jakóba i Bernarda (Berla)
 Bernard (Berl) Henner (1866–1913) – fotograf działający w Przemyślu, Jarosławiu, Krakowie i Lwowie